Arousa (castelhano Arosa) é um nome comum a:

 A Illa de Arousa - concelho galego na província de Pontevedra;
 Vilagarcía de Arousa - concelho galego na província de Pontevedra;
 Vilanova de Arousa - concelho galego na província de Pontevedra;
 Ria de Arousa;
Seat Arosa- um modelo de automóvel.

Ver também 
 Arosa

Desambiguação